Il doppio del torneo di tennis Agri Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Melis Sezer e Jasmina Tinjić che hanno battuto in finale Çağla Büyükakçay e Pemra Özgen 6-4, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Başak Eraydın /  Ilona Kramen' (semifinali)
 Kim-Alice Grajdek /  Justyna Jegiołka (semifinali)

 Isabella Šinikova /  Jana Sizikova (quarti di finale)
 Melis Sezer /  Jasmina Tinjić (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Agri Open 2013